xwe – codice ISO 639-3 della lingua xwela gbe
 XWE – Extendable Wad Editor: programma usato per creare mod di doom, heretic, hexen ed altri giochi ID Software